Schmelzmühle ist der Ortsname von

 Schmelzmühle (Freihung), Ortsteil des Marktes Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schmelzmühle (Leuchtenberg), Ortsteil des Marktes Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schmelzmühle (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schmelzmühle (Salzböden), ist ein Ortsteil der Stadt Lollar nahe Salzböden